Az 1972–1973-as UEFA-kupa a kupa második szezonja volt. A győztes a Liverpool lett, a csapat a Borussia Mönchengladbacht győzte le 3–2-es összesítéssel a döntőben.

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa